Lucius Furius Camillus ist der Name folgender Personen:

*Lucius Furius Camillus (Konsul 349 v. Chr.), römischer Politiker, Diktator 350 v. Chr. und 345 v. Chr.
Lucius Furius Camillus (Konsul 338 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 338 v. Chr. und 325 v. Chr.